

Matériau 
Lino peut désigner :
 lino (apocope de linoleum), un type de revêtement de sol fabriqué à partir d'éléments naturels (le mot est couramment employé à tort pour désigner un autre type de revêtement de sol : celui en plastique, plus précisément en PVC).

Prénom 
Forme du prénom Lin en italien, espagnol, portugais etc. Autres variantes : Linus (latin, allemand), Linos (grec), Linas (lituanien).

Saint-Lin (aussi nommé Lino ou Linus),  évêque de Rome, est fêté le  par l'Église catholique romaine et le 5 novembre par l'Église orthodoxe.

Patronyme 

 Freddy Lino, animateur télévision et radio, maître de cérémonie et entrepreneur burkinabé ;
 Gustave Lino, peintre français ;
 Julian Lino, coureur cycliste français ;
 Lourdes Domínguez Lino, joueuse de tennis espagnole ;
 Mário Lino, footballeur et entraîneur de football portugais ;
 Pascal Lino, coureur cycliste français.

Autres 
 Dorvalino Alves Maciel, dit « Lino », footballeur brésilien ;
 Novo Lino, municipalité brésilienne ;
 Lino, rappeur français, membre du groupe Ärsenik ;
 Lino, pseudonyme d'Alain Lebrun, un illustrateur, écrivain et scénographe québécois ;
 Lino, film français réalisé par Jean-Louis Milesi en 2007 et sorti en 2009.

Abréviation 

LINO est un acronyme qui peut désigner :
 Liaison intercommunale nord-ouest,  un projet d’infrastructure routière de la Communauté Urbaine de Lille.

LiNo est une abréviation qui peut désigner :
 Liaison nord, un tronçon achevé récemment de la rocade de Dijon.

Voir aussi 
 , personnages de la mythologie grecque